Arnett Branch ist der Name folgender Fließgewässer in den Vereinigten Staaten:

 Arnett Branch (Floyd County, Kentucky)
 Arnett Branch (Magoffin County, Kentucky)
 Arnett Branch (Morgan County, Kentucky)
 Arnett Branch (North Carolina), im Montgomery County